Shijialiang (kinesiska: 施家梁, 施家梁镇, 新华路) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 27 kilometer norr om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shijialiang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Huixing,  km sydost om Shijialiang. Trakten runt Shijialiang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina